Андрій Бабич (29 грудня 1921, Охтирка, тепер Сумська область — 16 травня 2018, Торонто, Канада) — канадський художник українського походження, живописець-пастеліст, портретист і пейзажист.

Життєпис 
Почав студіювати ще в Україні, після війни вивчав мистецтво в Австрії в університеті Інсбрука, а з 1948 року в Канаді. Вдень працював, бо треба було годувати сім'ю, а ввечері вчився в Art Gallery of Ontario (Онтарійському коледжі мистецтв), в University of Toronto (Університеті Торонто) слухав лекції з історії мистецтва. Довгі роки працював декоратором театрів Famous People Players.

В 1994—2002 був головою Української спілки образотворчих мистців Канади.

Переважна більшість картин зберігається у галереї на вулиці Клінтон у Торонто, якою опікується його донька.

Художні твори художника брали участь в наступниз виставках: в Австрії, м. Бреґенц (1947 р.), Німеччині (1947—1950 рр.), США, Канаді, зокрема в м. Детройт (1960 р.), Нью—Йорк (1974 р.), Торонто (1982 р.).

Похований на Українському цвинтарі святого Володимира у місті Оквілл, Канада.

Художник-графік М. М. Бондаренко створив портрет Андрія Бабича, який надрукований в альбомі «Корінням із Сумщини».

Основні твори 
 «Зимовий пейзаж» (1980 р.),
 «Анна» (1980 р.),
 «Портрет Віри»,
 «Збір картоплі»,
 «Автопортрет»,
 «Портрет в синьому»,
 «Пейзаж з деревами».

Примітки

Посилання 
 
 Андрій Бабич/Проєкт «Берег надії» Ліґи українців Канади 
 Павло Лопата. У сороковий день смерті мистця Андрія Бабича//Новий Шлях, 19 червня 2018 
 Роман Колісник. Андрій Бабич — майбутній Леонардо да Вінчі?.. Дружній шарж з нагоди 90-ліття з дня народження//Новий Шлях, 12 грудня 2012

Джерела 
  Сторінки 63-64.

Українці Канади